Thaumarchaeota — тип архей з царства Proteoarchaeota. Включає 3 підтверджених види та близько 20 кандидатів (Candidatus). Представники типу є хемолітотрофами, що окислюють аміак.

Історія 
Тип був виділений в 2008 році на основі філогенетичних даних, таких як послідовності генів рРНК цих організмів, а також утворення ними топоізомерази I типу, який раніше вважався унікальним для еукаріот. Ці положення були підтверджені додатковими аналізами, результати яких були опубліковані в 2010 році. У них перевірялися геноми архей Nitrosopumilus maritimus і Nitrososphaera gargensis. За результатами цих досліджень було встановлено, що ці два види відрізняються від Cenarchaeum symbiosum, який став першим описаним видом Thaumarchaeota.

Філогенія

Класифікація 

Клас Nitrososphaeria
 «Candidatus Caldiarchaeum»
 «Candidatus Caldiarchaeum subterraneum»
 «Candidatus Giganthauma»
 «Candidatus Giganthauma insulaporcus»
 «Candidatus Giganthauma karukerense»
 «Candidatus Nitrosopelagicus»
 «Candidatus Nitrosopelagicus brevis»
 «Candidatus Nitrosotalea»
 «Candidatus Nitrosotalea devanaterra»
 ряд Cenarchaeales
 родина «Cenarchaeaceae»
 Cenarchaeum ♠
 Cenarchaeum symbiosum ♠
 ряд Nitrososphaerales
 родина Nitrososphaeraceae
 Nitrososphaera
 «Candidatus Nitrososphaera evergladensis»
 «Candidatus Nitrososphaera gargensis» Hatzenpichler et al. 2008
 Nitrososphaera viennensis
 «Candidatus Nitrosopumilales»
 «Candidatus Nitrosopumilaceae»
 «Candidatus Nitrosoarchaeum»
 «Candidatus Nitrosoarchaeum koreensis»
 «Candidatus Nitrosoarchaeum limnia»
 «Candidatus Nitrosotenuis»
 «Candidatus Nitrosotenuis uzonensis»
 «Candidatus Nitrosotenuis cloacae»
 «Candidatus Nitrosopumilus»
 «Candidatus Nitrosopumilus koreensis»
 «Candidatus Nitrosopumilus salaria»
 «Candidatus Nitrosopumilus maritimus»
 «Candidatus Nitrosopumilus adriaticus»
 «Candidatus Nitrosopumilus piranensis»

Примітки 

Археї
Типи архей